Feng kan syfta på:

 Feng (namn) – ett vanligt kinesiskt efternamn
 Feng (auktor) – flera auktorer
 Feng, Baoji – ett härad i Shaanxi-provinsen i Kina
 Feng, Xuzhou, ett härad i Jiangsu-provinsen i Kina
 Feng shui – en gammal, ursprungligen kinesisk pseudovetenskap
 Fenghuang – mytologiska kinesiska fåglar med rötter i förhistorisk tid

WP:Projekt Kina